Cesare Pizzirani – nuotatore italiano
 Giggi Pizzirani – poeta italiano
 Giulio Pizzirani – attore italiano
 Giuseppe Pizzirani – politico italiano
 Guglielmo Pizzirani – pittore e insegnante italiano